Live е концертен албум на германската хевиметъл банда Running wild, записан на живо в по време на тяхното турне през 2002 година.

Списък на песните

CD1 
 March Of The Final Battle – 02:16
 Welcome To Hell – 04:38
 Bad To The Bone – 05:33
 Lead Or Gold – 06:04
 Riding The Storm – 05:15
 When Time Runs Out – 06:07
 The Brotherhood – 07:21
 Soulless – 05:43
 Blazon Stone – 05:21

CD2 
 Crossfire – 04:58
 Metalmachine Solo – 03:02
 Kiss Of Death – 04:15
 Uaschitschun – 05:32
 Unation – 06:20
 Victory – 06:25
 Prisoners Of Our Time – 05:10
 Purgatory – 06:23
 Soulstrippers – 05:19
 Under Jolly Roger – 04:4

Членове 
 Rock'n'Rolf – вокал, китари
 Bernd Aufermann – китари
 Peter Pichl – бас
 Matthias Liebetruth – барабани

Музикални албуми от 2002 година
Метъл албуми